Die All England 1947 im Badminton fanden vom 3. bis zum 8. März 1947 in London statt. Sie waren die 37. Auflage dieser Veranstaltung. Austragungsort war erstmals die Harringay Arena. Die zwei indischen Teilnehmer Nath und Mohan trafen im Viertelfinale aufeinander. Um sich für die nächste Runde zu schonen, ließen sie einen Münzwurf über den Sieg zwischen ihnen entscheiden. Nath gewann dies ebenso wie das folgende Halbfinale, war im Finale gegen Jepsen jedoch auf verlorenem Posten, unter anderem auch deswegen, weil er am Morgen des Finaltages von bewaffneten Unruhen in seiner Heimatstadt Lahore hörte.

Austragungsort 
 Harringay Arena, North London Stadium

Finalresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
All England Champions 1899-2007
sportskeeda.com

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1947
1947
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey